Le Bolsa de Valores de Cabo Verde est la bourse des valeurs du Cap-Vert.

Histoire 
La bourse du Cap-Vert commence son activité en , en échangeant 44 bons du trésor.

Notes et références 

Bourse en Afrique